Ilkka Pikkarainen (né le  à Sonkajärvi en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie 
Ilkka commence sa carrière professionnelle en 2000, il joue alors pour le HIFK. Il joue pour cette équipe jusqu'en 2003. Il se fait repêcher en 2002 par les Devils du New Jersey au  au total. À ce moment, il se joint aux River Rats d'Albany dans la LAH. À ce moment, il retourne en Finlande pour la même équipe, le HIFK. En 2009, il revient en Amérique du Nord pour les River Rats d'Albany de la LAH et les Devils du New Jersey de la LNH. Durant la même saison, il joue pour le HK CSKA Moscou de la KHL. Puis, il se joint au Timrå IK de la Elitserien.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || HIFK || SM-liiga|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002 || HIFK ||SM-liiga || 54|| 9|| 9|| 18|| 111|| --|| --|| --|| --|| -- 
|-
| 2002-2003 || HIFK ||SM-liiga || 47|| 11|| 12|| 23|| 40|| --|| --|| --|| --|| -- 
|-
| 2003-2004 || River Rats d'Albany ||LAH || 63|| 8|| 10|| 18|| 118|| --|| --|| --|| --|| -- 
|-
| 2004-2005 || River Rats d'Albany ||LAH || 71|| 12|| 12|| 24|| 102|| --|| --|| --|| --|| -- 
|-
| 2005-2006 || River Rats d'Albany ||LAH || 62|| 9|| 11|| 20|| 85|| --|| --|| --|| --|| -- 
|-
| 2006-2007 || HIFK ||SM-liiga || 53|| 17|| 20|| 37|| 140|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
| 2007-2008 || HIFK ||SM-liiga || 37|| 8|| 10|| 18|| 100|| 7|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2008-2009 || HIFK ||SM-liiga || 54|| 24|| 13|| 37|| 151|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || Devils de Lowell ||LAH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --  
|-
| 2009-2010 || Devils du New Jersey ||LNH || 31|| 1|| 3|| 4|| 10|| --|| --|| --|| --|| --  
|-
| 2009-2010 || HK CSKA Moscou || KHL || 6|| 0|| 2|| 2|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6 
|-
| 2010-2011 || Timrå IK ||Elitserien || 50|| 15|| 13|| 28|| 119|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || Timrå IK ||Elitserien || 27|| 5|| 5|| 10|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 11|| 6|| 4|| 10|| 20|| 16|| 1|| 3|| 4|| 38
|-
| 2012-2013 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 48|| 6|| 13|| 19|| 135|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Pelicans Lahti || Liiga || 49|| 7|| 8|| 15|| 61|| 8|| 1|| 3|| 4|| 2
|-
| 2014-2015|| TPS Turku || Liiga || 57 || 7 || 14 || 21 || 103 || 8 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2015-2016|| TPS Turku || Liiga || 39 || 12 || 12 || 24 || 35 || 6 || 2 || 1 || 3 || 27
|-
| 2016-2017|| TPS Turku || Liiga ||45 || 11 || 14 || 25 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018|| TPS Turku || Liiga || 52 ||8 ||	11 || 19 || 98 ||10 ||0 ||0 ||0 ||22 
|-
| 2018-2019|| EV Ravensbourg || DEL2 || 31 ||7 ||9 || 16 || 96 || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019|| Kalevan Pallo || Liiga ||16 ||5 ||5 || 10 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020|| IPK Iisalmi || Mestis ||43 ||16 ||29 || 45 || 92 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en avril 1981
Naissance à Sonkajärvi
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur du Timrå IK
Joueur du HIFK
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Pelicans Lahti
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du EV Ravensbourg
Joueur du KalPa Kuopio